Reprezentacja Senegalu w piłce ręcznej kobiet – narodowy zespół piłkarek ręcznych Senegalu. Reprezentuje swój kraj w rozgrywkach międzynarodowych.

Turnieje

Udział w mistrzostwach Afryki 

Senegal
Senegalskie reprezentacje narodowe
Piłka ręczna w Senegalu